Са́ра Нико́ль Ха́рдинг (, 17 ноября 1981 ― 5 сентября 2021) — британская певица, модель и актриса, солистка девичьей поп-группы Girls Aloud.

Юность 
Сара родилась в Эскоте 17 ноября 1981 года, но выросла в Стокпорте. Она ходила в школу Святого Катберта в Эгеме до 1993 года и среднюю школу Хейзел-Гроув с 1993 по 1998 год, а затем поступила в колледж Стокпорта, где училась на стилиста. Росла с двумя сводными братьями.

Карьера 
До кастинга в Girls Aloud она успела поработать в рекламных командах 2-х ночных клубов, официанткой в пиццерии, водителем фургона и телефонным оператором. Также девушка совершила тур по северо-западу Англии, выступая в пабах, клубах и на автостоянках, зарабатывая таким образом себе на жизнь.

В 2002 году Сара записала несколько танцевальных треков в коллективе Project G, а потом решила попробовать себя в проекте Popstars: The Rivals, где и стала солисткой девичьей группы Girls Aloud, принесшей девушке славу.

В том же году Хардинг вошла в список 100 британских красавиц High Street Honeys 2002 по версии мужского журнала FHM, но после победы на Popstars отказалась от участия в этом конкурсе. Тем не менее, Сара продолжает появляться в рейтингах FHM, но уже как поп-звезда.

Сара была моделью бренда нижнего белья Ultimo несколько сезонов подряд.

В 2007 году состоялся её актёрский дебют в комедии «Одноклассницы», год спустя последовала небольшая роль в фильме Bad Day, в 2009 Хардинг сыграла в драме «Свободное падение». В этом же году она снялась в одной из главных ролей фильма «Одноклассницы 2: Легенда о золоте Фриттона» и записала 3 песни к саундтреку.

Известно, что Сара успешно прошла пробы на роль Эммы Фрост в голливудском блокбастере «Люди Икс: Первый Класс», но в итоге роль досталась Дженьюэри Джонс.

Сара стала соавтором нескольких песен Girls Aloud, среди них:

 «Hear Me Out» (What Will the Neighbours Say)
 «Why Do It?» (Би-сайд сингла «I Think We're Alone Now»)

В 2015 году состоялся релиз первого сольного EP Сары Threads, а также одноимённого сингла. Сама певица описывала стиль записей как «немного резкий поп».

В 2016 году Сара попробовала себя в качестве актрисы музыкального театра, получив главную роль в британской версии мюзикла по мотивам фильма «Привидение». Но после нескольких выступлений певице пришлось искать замену из-за обострившейся травмы колена, ранее полученной на спортивном шоу «The Jump».

В 2017 году Сара принимала участие в юбилейном сезоне британского реалити-проекта «Celebrity Big Brother» и стала победительницей шоу.

Помимо творческой деятельности, девушка была занята бизнесом — она владела сетью ночных клубов Canaloa.

Личная жизнь 
С 2005 по 2006 год Хардинг находилась в отношениях с Калумом Бестом. Они расстались друзьями.

В 2011 году она была помолвлена с диджеем Томом Крейном. С конца 2012 по конец 2014 года состояла в отношениях с диджеем Марком Фостером.

Здоровье 
В октябре 2011 года поступила в реабилитационный центр в Южной Африке, сославшись на алкогольную зависимость и депрессию. Она не прекратила употреблять алкоголь полностью, но обуздала эту слабость. 16 апреля 2013 года Сара получила шестимесячный запрет на вождение и была оштрафована на 605 фунтов стерлингов после того, как полицейские поймали её за разговором по мобильному телефону, когда та ехала по центру Лондона. У Хардинг было девять штрафных баллов в её правах за превышение скорости до инцидента.

Хардинг написала мемуары «Hear Me Out», которые были опубликованы в 2021 году.

26 августа 2020 года Хардинг сообщила, что у неё был диагностирован рак молочной железы, который распространился на другие органы. В марте 2021 года она призналась, что болезнь неизлечима и что она не сможет встретить Рождество.

Смерть 
Хардинг умерла утром 5 сентября 2021 года, за два месяца до своего 40-летия.

Дискография Girls Aloud

Дискография Сары Хардинг

Саундтреки 
2009: «St Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold»

 «Too Bad»
 «Make It Easy»
 «Boys Keep Swinging»

Альбомы 
2015: Treads (EP)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 
 Англоязычный фан-сайт Сары

Певцы и певицы Великобритании
Музыканты Girls Aloud